Dieuleveut :
Dieuleveut le maléfique, morceau de l'album Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
Germain Dieuleveut, personnage de Joséphine, ange gardien

Voir aussi 
 Anne Dieu-le-veut (1661-1710)